En lingüística el término rasgo o característica puede referirse a:
Los rasgos fonéticos distintivos.
Los rasgos gramaticales (morsintácticos, morfológicos, etc).